Blåt rav er dannet fra harpiks ligesom normalt rav.

Den flotte blå eller grønblå farve skyldes fluorescens, men kun i naturligt sollys med UV-lys.  Blåt rav kan komme fra:
 Dominikanske Republik (især omkring minerne ved Santiago de los Caballeros) skyldes formentlig indhold af Perylen.
 Indonesien skyldes formentlig harpiks fra en uddød plante Hymenaea Protera fra 20 til 40 millioner år siden.

Kilder/referencer

Rav